Мировая группа — высшая ступень Кубка Федерации, в которой определяется обладатель трофея. Сборные, проигравшие в четвертьфиналах, попадали в плей-офф Мировой группы; где боролись за право остаться в элитной группе сборных команд теннисисток.

Турнирная сетка

Четвертьфиналы

Россия — Италия

Бельгия — США

Испания — Аргентина

Австрия — Франция

Полуфиналы

Россия — США

Испания — Франция

Финал

Россия — Франция

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Мировая группа